YZ steht für:
 YZ-Gruppe, eine vermutete Gruppe von attischen Vasenmalern des rotfigurigen Stils
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden

YZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Athen
 Norwegen: Harstad in der Provinz Troms og Finnmark
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

yz steht für:
 -Koordinatenebene, eine der drei Ebenen im dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem

Abkürzung